Ball-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Ball-Gletscher (James-Ross-Insel) auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Ball-Gletscher (Viktorialand) im Viktorialand, Antarktis